Universidad del Valle de México, een Mexicaanse particuliere universiteit
 Universidad Viña del Mar, een Chileense particuliere universiteit
 Universiteit van Vermont, een Amerikaanse openbare universiteit